Командные соревнования по фехтованию на шпагах среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 14 августа на Арене Кариока 3. В соревнованиях приняли участие 9 команд.

Сборная Франции в девятый раз в истории и в третий подряд выиграла командное первенство на Олимпийских играх. Благодаря этой победе французская команда шпажистов обошла итальянскую по числу золотых медалей в этой дисциплине. Чемпионы мира 2015 года украинцы уступили на стадии 1/2 финала сборной Италии, а в поединке за бронзовые медали проиграли венгерским фехтовальщикам.

Призёры

Турнирная сетка

Предварительный раунд 
  25 — 45

Финальный раунд

Матчи за 5-8 места

Ссылки 
 Фехтование на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации фехтования (FIE)